Световното първенство по футбол през 1970 година се провежда в Мексико в периода от 31 май до 21 юни. В първенството взимат участие 16 отбора. Световен шампион става Бразилия след победа над Италия с 4:1.

Това е първото световно първенство, на което са разрешени смените (на двама играчи), като допълнителен критерий при равенство в точките се използва головата разлика (заменила головото съотношение) и се използват наказателните картони.

Това е първото проведено извън Европа първенство, чиито мачове са предавани по телевизията в голяма част от света.

България в квалификациите

Група 8 

 4 септември 1968 г., Нидерландия – Люксембург 2:0*
 27 октомври 1968 г., България – Нидерландия 2:0
 26 март 1969 г., Нидерландия – Люксембург 4:0
 20 април 1969 г., Полша – Люксембург 8:1
 23 април 1969 г., България – Люксембург 2:1
 7 май 1969 г., Нидерландия – Полша 1:0
 15 юни 1969 г., България – Полша 4:1
 7 септември 1969 г., Полша – Нидерландия 2:1
 10 октомври 1969 г., Люксембург – Полша 1:5
 22 октомври 1969 г., Нидерландия – България 1:1
 9 ноември 1969 г., Полша – България 3:0
 7 декември 1969 г., Люксембург – България 1:3
 Мачът се играе в Нидерландия, а не както е предварително заявено в Люксембург.

Участници

Стадиони

Групова фаза

Група 1 
Заб. Поради еднаквия актив на отборите на СССР и Мексико първото място е определено с жребий (според регламента броят на отбелязаните голове не е взиман предвид).

Група 2

Група 3

Група 4

Директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Световен шампион

Източници 

Световни първенства по футбол
Футбол в Мексико
1970 година